O Teatro Ziembiński é um teatro da cidade do Rio de Janeiro.

Começou a ser construído em 1985 e foi inaugurado em 1988 sob a batuta do ator e diretor Walmor Chagas, idealizador, fundador e dono da casa.

O principal objetivo do ator e direitor era divulgar autores e atores de qualidade. O nome do teatro foi escolhido por ele em homenagem a Zbigniew Ziembiński, um polaco fugitivo da Alemanha nazista, que se estabeleceu no Brasil em 1939 e foi um grande diretor teatral.

Em 1994, o Teatro Ziembiński passou a ser administrado pelo RIOARTE que, em 2001, submeteu o espaço a outra grande reforma, melhorando o acesso do público ao teatro, mudando a sua entrada principal para a avenida Heitor Beltrão.

Em 2010, sob a administração do Grupo Milongas, o teatro será reformado pela Prefeitura e retomará suas atividades culturais.

Ver também
Lista de teatros do Brasil

 
Ziembiński
Tijuca